Вандерворт — многозначное понятие.

Фамилия 
Лора Дайанн Вандерворт (1984) — канадская актриса.

Другое 
Вандерворт — слова, которые заимствуются в многочисленные языки и культуры.